Sick peut faire référence à :

Patronyme 
 Gary Sick, politologue américain.
 Helmut Sick, ornithologue brésilien.

Musique 
 Sick of It All, un groupe de punk.
 Sick Puppies, un groupe de hard-rock australien.
 Stay Sick!, un album de The Cramps.
 Sick Songs, un album d'Electric Frankenstein.
 Sick Again, une chanson de Led Zeppelin.
Sick et le deuxième album studio du groupe Loaded sortit en 2009.

Cinéma 
 Sick Cylinders, un court-métrage sorti en 1929.
 Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist, un film américain sorti en 1997.

Divers 
 « Sick » signifie malade en anglais.
 Grisin de Sick, un passereau d'Amérique du Sud.
 Martinet de Sick, une espèce d'oiseaux.
 Sick : magazine humoristique américain publié de 1960 à 1980.
Homonymie de patronyme

ja:シック